Der Seat Toledo I (Typ 1L) ist ein Kompaktklassefahrzeug von Seat, der zwischen Mai 1991 und März 1999 gebaut wurde.

Modellgeschichte 
Nach der Übernahme durch die Volkswagen AG in den 1980er-Jahren stellte Seat Anfang 1991 den Toledo als eine Limousine der unteren Mittelklasse vor. Es war ein 4,33 m langes Fahrzeug mit Stufenheck, jedoch mit einer großen Heckklappe und einem 550 Liter großen Kofferraum, das den Seat Malaga ersetzen sollte.

Die erste Toledo-Modellreihe wurde jeweils zur Hälfte von Seat und VW entwickelt und enthielt Teile des VW Golf II und III (2.0-GTi-Motor, 2E).

Im Herbst 1995 gab es ein innen wie außen überarbeitetes Modell, das ebenfalls die Typenbezeichnung 1L trug. Die Motorisierung umfasste Motoren vom 1,6 Liter 53 kW (72 PS, später 55 kW (75 PS)) bis hin zur Topversion mit 2,0 Liter 16V 110 kW (150 PS) sowie 1,9-Liter-Dieselmotoren vom 47 kW (64 PS) bis 81 kW (110 PS). Die komplette Motorenpalette und die Fahrwerktechnik stammten vom VW Golf.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Alle Fahrzeuge mit Ottomotor ab Baujahr 1997 sind E10-verträglich.
 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Produktionszahlen TOLEDO I 
Gesamtproduktion Toledo I von 1990 bis 1999 betrug 555.853 Fahrzeuge

Nachbauten 

Nachdem die erste Generation des Toledo im Frühjahr 1999 eingestellt worden war, wurde die Fertigungsstraße nach China verkauft. Dort wurde das Fahrzeug weiter als Chery Fulwin gebaut, bis er 2006 von dem Nachfolger Chery Fulwin 2 abgelöst wurde.

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog 1998
 Seat Toledo Betriebsanleitung. Seat, S.A., Juli 1995. W01L0012003AD

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombilimousine